De Groeve (Eemsdelta)
 De Groeve (Tynaarlo)
 De Groeve (kanaal)
 Alfons De Groeve